Борис Маркаров:
 Маркаров, Борис Ваганович (род. 1935) — советский ватерполист.
 Маркаров, Борис Михайлович (род. 1954) — президент Ассоциации правовой защиты «Алекс».